Tucci ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Tucci Bartsiotas, uruguayisch-amerikanische UN-Beamtin, Direktorin des UNICRI 
 Carmine Tucci (* 1933), italo-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Christine Tucci (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Dudu Tucci (* 1955), brasilianischer Musiker
 Flower Tucci (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Gabriella Tucci (1929–2020), italienische Opernsopranistin
 Giuseppe Tucci (1894–1984), italienischer Orientalist und Buddhismuskundler
 Lin Tucci (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Marco Tucci (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Roberto Tucci (1921–2015), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Stanley Tucci (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur
 Stefano Tucci, italienisch-jesuitischer Schriftsteller des 16. Jahrhunderts
 Terig Tucci (1897–1973), argentinischer Komponist, Violinist, Pianist und Mandolinist
 Ugo Tucci (1917–2013), italienischer Wirtschaftshistoriker

Tucci ist auch der Name antiker Städte in Hispania Baetica:
 Tucci, heute Tejada la Nueva bei Escacena del Campo in Spanien
 Tucci (bzw. Colonia Augusta Gemella Tuccitana), das heutige Martos in der Provinz Jaén in Spanien
 Titularbistum Tucci, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum

Siehe auch:
 Ducci